Bugarska
 Trstenik (Bugarska), grad u Oblast Pleven;

Hrvatska:
 Trstenik (Lanišće), naselje u općini Lanišće, u Istri
 Trstenik (Marija Gorica), naselje u općini Marija Gorica
 Trstenik (Split), splitski kvart
 Trstenik (Orebić), mjesto na poluotoku Pelješcu
 Trstenik Nartski
 Trstenik (Cres), otok kod Cresa
 Trstenik (Korčula), otok kod Korčule

Srbija:
 Trstenik, Srbija, grad i općina u Srbiji